Горсли (Хорсли) () — фамилия:

Горсли 
 Горсли, Уильям (1774—1858) — английский композитор и органист.
 Горсли, Чарльз (1822—1876)— английский композитор.

Хорсли 
 Хорсли, Виктор (1857—1916) — британский хирург и учёный, сын Джона Колкотта Хорсли.
 Хорсли, Джон (1920—2014) — британский актёр.
 Хорсли, Джон Колкотт (1817—1903) — английский академический художник.